Тарбагата́й — топоним, ведущий своё происхождение от монгольского слова тарвагатай — «[место, где] имеются тарбаганы».

Горы 
 Тарбагатай — горный хребет на территории Казахстана и Китая.
 Тарбагатай — горный хребет на Алтае.
 Тарбагатай — горный хребет в Монголии, ответвление Хангая.

Населённые пункты 
 Казахстан 
 Тарбагатай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Россия
 Тарбагатай — село, административный центр Тарбагатайского района Бурятии.
 Тарбагатай — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Тарбагатай — село в Хоринском районе Бурятии.
 Тарбагатай — посёлок городского типа в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Китай
 Тарбагатай (также Тарбагатайский округ) — прежнее, долгое время известное в России название города Чугучак и прилегающего к нему края.

Реки 
 Тарбагатай — река, приток Каптагая.
 Тарбагатай — река, приток Онона.

Другое 
 Тарбагатай — метеорит, названный по месту нахождения.
 Тарбагатай — национальный парк в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Тарбагатайка
 Тарбагатуй — река в бассейне Селенги, приток Алтачея
 Нижний Тарбагатай
 Тарбагатайский район